Příjmení Salminen nosí více významných osobností:

 Arto Salminen (1959–2005) – finský spisovatel
 Ilmari Salminen (1902–1986) – finský atlet, běžec na dlouhé tratě
 Juha Salminen (* 1976) – finský motocyklový závodník